Langeais est une commune du département d’Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire ; c'est également le nom d'une ancienne commune qui a fusionné au sein de la précédente en 2017.

  est le titre d’un roman de Honoré de Balzac, ainsi que de plusieurs adaptations au cinéma ou à la télévision ;
 Antoinette de Langeais est un personnage de la Comédie humaine d'Honoré de Balzac, personnage central de La Duchesse de Langeais. 

 La Duchesse de Langeais est le titre d’une pièce de théâtre de l'écrivain québécois Michel Tremblay ; 

 Catherine Langeais est une présentatrice de la télévision française, dont elle fut l'une des premières et des plus populaires speakerines.